Kuchyňka může být:

 malá kuchyně – kuchyňský kout, kuchyňka (místnost)

místopisné jméno
 Kuchyňka (Praha) – pražská usedlost v Květinářské ulici v Libni
 Kuchyňka (Kutná Hora) – osada u Kutné Hory
 Kuchyňka (Borovany) – rybník a osada u Borovan v okrese České Budějovice
 Kuchyňka (Rožmitál pod Třemšínem) – rybník v Rožmitále pod Třemšínem v okrese Příbram
 Kuchyňka (Třebíč) – rybník v Třebíči
 Kuchyňka (Brdy) (635 m) – vrch se stejnojmennou přírodní rezervací v Třemošenské vrchovině v Brdech
 Kuchyňka (Brázdim) – přírodní památka a paleontologické naleziště v katastru obce Brázdim v okrese Praha-východ
 

 příjmení
 Anton Kuchyňka (1869–1939) – český politik, poslanec zemského sněmu a Říšské rady

Související články 
 Kuchynka

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno